III. Arszinoé (Ἀρσινόη ἡ Φιλοπάτωρ, i. e. 246/245 – i. e. 204) ókori egyiptomi királyné a ptolemaida korban, i. e. 220-tól haláláig; IV. Ptolemaiosz Philopatór felesége. Mindketten III. Ptolemaiosz és II. Bereniké gyermekei voltak. Arszinoé volt az első ptolemaida királyné, aki a fivérétől szült gyermeket, V. Ptolemaioszt. Arszinoét és férjét szerette és tisztelte az egyiptomi nép.

Élete
I. e. 220 október vége, november eleje körül ment feleségül fivéréhez, IV. Ptolemaioszhoz, és aktív részt vállalt az ország kormányzásában, már amennyire Ptolemaiosz nagy hatalmú minisztere, Szószibiosz engedte. I. e. 217-ben elkísérte férjét és 55 000-es seregét a raphiai csatába, melyet a 68 000-es sereggel rendelkező Nagy Antiokhosz szeleukida uralkodó ellen vívtak Palesztinában. Lehetséges, hogy Arszinoé volt az egyik gyalogos falanx parancsnoka. Mindkét oldalon lovasok, harci elefántok, íjászok és hagyományos makedón falanxok küzdöttek. Mikor vesztésre állt a csata, Arszinoé megjelent seregei előtt és harcra buzdította őket, hogy megvédjék családjukat, emellett mindannyiuknak két mina aranyat ígért arra az esetre, ha győznek. Ptolemaioszék serege le is győzte Antiokhoszt, és idegen sereg nem fenyegette a ptolemaida Egyiptom területét egészen Augustusig, aki Marcus Antoniusszal küzdött meg csaknem kétszáz évvel később (bár európai és ázsiai területeiket már nem sokkal később elveszítették).

I. e. 204 nyarán IV. Ptolemaiosz meghalt. Két kegyence, Agathoklész és Szószibiosz attól tartottak, hogy Arszinoé lesz a régens kiskorú fia mellett, ezért egy palotapuccs során meggyilkolták, mielőtt még hallott volna férje haláláról, így megszerezték maguknak a régensséget.

Öröksége
Eratoszthenész megírta a királyné életrajzát, Arszinoé címmel; mára elveszett, de számos ókori szerző idézi.

Ősei

Jegyzetek

Fordítás 

Ókori egyiptomi királynék
Ptolemaida dinasztia
Az i. e. 240-es években született személyek
I. e. 204-ben elhunyt személyek